Amerikai Egyesült Államok
 Montclair (Cumberland megye, Észak-Karolina)
 Montclair (Davidson megye, Észak-Karolina)
 Montclair (Fayetteville megye, Észak-Karolina)
 Montclair (Onslow megye, Észak-Karolina)
 Montclair (Scotland megye, Észak-Karolina)
 Montclair (Wilson megye, Észak-Karolina)
 Montclair (Indiana)
 Montclair (Kalifornia)
 Montclair (New Jersey)
Upper Montclair (New Jersey)
 Montclair (Virginia)